Суперкубок Чилі з футболу 2023  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 січня 2023 року між чемпіоном Чилі клубом Коло-Коло та володарем кубка Чилі клубом Депортес Магальянес.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2023
Чилі
Січень 2023
2023 в чилійському спорті